Římov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Římov, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Římov, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina